Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 wurde am 11. und 12. August 1971 im Olympiastadion von Helsinki ausgetragen.

Europameisterin wurde die Österreicherin Ilona Gusenbauer. Die Silbermedaille wurde in diesem Wettbewerb zweimal vergeben, und zwar an die Rumänin Cornelia Popescu (spätere Cornelia Popa) sowie an die Britin Barbara Inkpen. Eine Bronzemedaille gab es folgerichtig nicht.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der bestehende EM-Rekord wurde verbessert und darüber hinaus gab es zwei Landesrekorde.
 Meisterschaftsrekord:
 1,87 m – Ilona Gusenbauer (Österreich), Finale am 12. August
 Landesrekorde:
 1,85 m – Barbara Inkpen (Großbritannien), Finale am 12. August
 1,78 m – Sara Simeoni (Italien), Finale am 12. August

Qualifikation 

11. August, 11:00 Uhr

33 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,73 m. Diese Höhe wurde von 27 Athletinnen überquert (hellblau unterlegt), die am darauffolgenden Tag zum Finale antraten. Diese Zahl war deutlich zu hoch im Hinblick auf den zeitlichen Finalablauf, die Qualifikationsmarke hätte besser etwas höher angesetzt sein sollen – die Mindestanzahl der Finalteilnehmerinnen beträgt zwölf.

Zu allen Teilnehmerinnen, die das Finale erreichten, sind die Qualifikationsgruppen angegeben und hier mit aufgelistet, zu den anderen Hochspringerinnen fehlt die Angabe der Gruppenzugehörigkeit.

Finale 

12. August 1971, 17:40 Uhr

Weblinks 
 Helsinki European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 31. Juli 2022
 10th European Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1971 HELSINKI 10th-15th August 1971, Women High jump, slidelegend.com (englisch), S. 418 (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 31. Juli 2022
 Women High Jump Athletics European Championships 1971 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 31. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1971, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 31. Juli 2022
 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland, ifosta.de, abgerufen am 31. Juli 2022

Video 
 EUROPEI DI HELSINKI 1971 ALTO DONNE ILONA GUSENBAUER, youtube.com, abgerufen am 31. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1971